Первомайский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Лютаевский сельсовет.

История 
Обрзован как посёлок фермы Первомайская совхоза «Светлинский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района